Теофил Гюрчинов е български творец, иконописец от Македония, зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в 1845 година в голямата мияшка паланка Галичник, тогава в Османската империя. Заедно с баща си Гюрчин и с братята си Михаил и Пане образуват самостоятелна тайфа. След смъртта на баща им, Михаил оглавява тайфата. Тайфата работи с Нестор Траянов в старата църква в Гостивар към 1860 година. Също така работят в църквата в Зубовци, Гостиварско и в Лешочкия манастир. Тайфата работи и в Нигрита, Сярско, Ксанти и Ксантийско, Гюмюрджинско и в „Свети Георги“ в Даръдере, където ги придружава Нестор Траянов, който замества Михаил след смъртта му в 1874 година. В същата година умира и Теофил.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Родени в Галичник
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Фръчкови